Червоний кут — один з кутів боксерського рингу.

Топоніми

Села:
 Червоний Кут — Вінницька область, Гайсинський район
 Червоний Кут — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Червоний Кут — Полтавська область, Гадяцький район
 Червоний Кут — Сумська область, Сумський район
 Червоний Кут — Харківська область, Лозівський район
 Червоний Кут — Хмельницька область, Волочиський район
 Червоний Кут — Черкаська область, Жашківський район

 Червоний Кут — колишнє селище в Христинівському районі Черкаської області
 Червоний Кут — колишня назва села Чорний Кут, Одеська область, Ширяївський район
 Червоний Кут — назва села Заводське Ленінського району Автономної Республіки Крим до 1948 року

Кінематограф 
 «Червоний кут» () — фільм-драма 1997 року (США)

Див. також 
 Красний Кут
 Красний Вугол
 Червоний куток — у СРСР приміщення на підприємстві, в гуртожитку тощо, відведене для культурно-освітньої роботи.